JJN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jinjiang (Cina)